Odisseia — poema épico grego atribuído a Homero
Canal Odisseia — canal de televisão ibérico dedicado a documentários
The Odyssey (1997) ou "A Odisseia" — mini-série americana da NBC
Odisseia (série de televisão) — série portuguesa de Bruno Nogueira e Gonçalo Waddington

Ver também
Odisseu
Odyssey